O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2014-15 foi a décima primeira edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Auckland City sagrou-se hexacampeão ao vencer o Hawke's Bay United por 2 à 1, tornando-se o primeiro time a se tornar hexacampeonato de futebol na Nova Zelândia.

Participantes

Regulamento 2014-15 
Com a entrada do Wellington Phoenix, o campeonato passou a contar com um número impar de equipes. Por esse motivo, na temporada regular, cada equipe ficaria duas rodadas sem jogar.

Classificação

Finais

Semifinais 
Jogo 1

Jogo 2

No placar agregado, o Hawke's Bay United empatou com o Team Wellington por 5 à 5, e se classificou pelo critério de gol fora de casa enquanto que o Auckland City ganhou do Waitakere United por 7 à 1.

Grande Final

Referências 
Campeonato Neozelandês de Futebol